López oder Lopez steht für:

 López (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Lopez Island, San Juan Islands, Washington
 López-Nunatak, Nunatak auf Greenwich Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Mount Lopez, ein Gipfel der Walker Mountains auf der Thurston-Insel, Antarktika

Orte:
 Lopez (Missouri), im St. Francois County
 Lopez (Pennsylvania), zu Colley Township, im Sullivan County
 López de Micay, Gemeinde im Departamento de Cauca, Kolumbien
 Municipio López, Gemeinde im Bundesstaat Chihuahua, Mexiko
 Lopez (Quezon), Stadtgemeinde in der Provinz Quezon auf den Philippinen
 Lopez Jaena, philippinische Stadtgemeinde

Siehe auch:
 Lopes